Olaszország
Salerano Canavese, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Salerano sul Lambro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében